Wellington França, mais conhecido como MC Boy do Charmes é um cantor e compositor brasileiro. Boy do Charmes é o criador e foi o primeiro artista de funk ostentação do Brasil, quando lançou a música "Megane" em 2011.
Ficou conhecido pelo hit Megane, suas letras que falam sobre marcas de roupa, carros, bebidas, joias e mulheres. ﻿Atualmente o cantor faz mais de 80shows por mês.

Nasceu e foi criado na comunidade do Charmes, localizada em São Vicente, na Baixada Santista. O MC conta que antes de se dedicar completamente ao funk, trabalhou como porteiro, servente de pedreiro e faxineiro.
Tendo Mr. Catra como seu mentor, foi inspirado pelas rimas do coletivo de hip hop, MC Boy do Charmes hoje é considerado o pai do funk ostentação, escreveu o hit "Megane", faixa que projetou o gênero para todo o Brasil.

Além do sucesso de "Megane", Boy do Charmes lançou seu segundo single, a música "Onde eu Chego, Paro Tudo" com mais de 20 milhões de acessos no YouTube.

Em julho de 2013, bateu mais um recorde no funk ostentação, foi o primeiro artista do gênero a se apresentar fora do Brasil, quando fez uma turnê que passou por Portugal, Suíça e Estados Unidos.

Discografia

Singles
 Megane
 Festa Do Prazer
 Onde Eu Chego Paro Tudo
 Nóis De Nave
 Amor Ou Dinheiro
 Embarque Na Nave
 É Charme Chave
 Um Brinde Ao Retorno
 Vida Louca
 Embarque na Nave
 Eles Tão Tirando Onda
 Cavalos de Potência
 Bem Longe
 Olha meu Deus
 Fogo no Puteiro
 Bem Aventurado
 Coração em Deus
 Papo de Estouro(part. MC Rodolfinho)
 Fator Elegância
 Razante

DVD's
 DVD  Nível A

Ligação externa
Facebook
Twitter

Cantores do estado de São Paulo
Músicos de funk ostentação
Músicos de funk carioca